McDowell County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McDowell County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79003131
 McDowell County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 79003256